Rü steht für:

 Micurá de Rü, ladinischer Sprachwissenschaftler
 Rüstungsbereich, ein ehemaliger ziviler Organisationsbereich der Bundeswehr

Siehe auch:
 RU